Сестроре́цк — топоним.

 Сестрорецк — город в России в составе Курортного района Санкт-Петербурга.
 Сестрорецк — миноносец Балтийского флота.
 Сестрорецк — железнодорожная станция Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги.